Název Strážovský potok má více vodních toků:

 Strážovský potok (přítok Jelenky) – pravostranný přítok Jelenky v okrese Klatovy
 Strážovský potok (přítok Pružinky) – levostranný přítok Pružinky na Slovensku v okrese Považská Bystrica
 Strážovský potok (přítok Želetavky) – pravostranný přítok Želetavky v okresech Jindřichův Hradec a Třebíč